Magos steht für:

 Magos (Fluss), Nebenfluss des Tejo in Portugal
 Talsperre Magos 
 mágos (altgriechisch), siehe Magier (Religion) #In griechischen und römischen Quellen
 Judit Magos (1951–2018), ungarische Tischtennisspielerin